La ley de Murphy hace referencia a varios artículos :

 La ley de Milo Murphy
 La ley de Murphy (película)